El nombre de museo del vino puede aludir a alguno de los siguientes espacios museísticos:

Museo del Vino de Cafayate, en la ciudad argentina de Cafayate, provincia de Salta.
Museo del Vino de Mendoza, situado en la ciudad argentina de Mendoza.
Museo del vino de Pagos del Rey, situado en la ciudad española de Morales de Toro.
Museo del vino de Ronda, situado la ciudad española de Ronda.
Museo del Vino Málaga, situado la ciudad española de Málaga.
Museo del Vino de Torgiano, situado en la localidad italiana de Torgiano.
Museo de la Uva y el Vino Grajales, situado en el municipio de La Unión, Valle del Cauca, Colombia.
Museo de la Uva y el Vino, situado en la ciudad uruguaya de Las Piedras.